Abbotsford (Colúmbia Britânica) — cidade na província de Colúmbia Britânica, Canadá
Abbotsford (Wisconsin) — cidade no estado de Wisconsin, Estados Unidos

Desambiguação
Desambiguações de topônimos